Aciano puede referirse a:

 el nombre común de la planta Centaurea cyanus ;
 el nombre común de la planta Centaurium erythraea ; o
 el matiz de azul llamado también cian; o
 el azul aciano, un matiz de azul purpúreo semiclaro.